Anisodactylus — род жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Верхняя часть тела голая, ондоцветная (черная или металлическая). Лоб с красным пятном.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых